Indonesië
 Tragah (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java
 Tragah (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java